Палма Алта има више значења:

 Палма Алта (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Алта (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику